Паппо:
 Паппо (1950—2005) — аргентинский блюзовый и рок-гитарист. 
 Паппо, Айзек (род. 2003) — ганский футболист.
 Паппо, Эммануэль (род. 1981) — ганский футболист.